Pierce County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Pierce County Courthouse (Georgia), ID-Nr. 80001220
 Pierce County Courthouse (North Dakota), ID-Nr. 80002924
 Pierce County Courthouse (Wisconsin), ID-Nr. 82000696